Trigonopterygoidea är en överfamilj av insekter. Trigonopterygoidea ingår i ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Trigonopterygoidea 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Trigonopterygoidea